Amerikai Egyesült Államok
 Pacific City (Oregon)
 Pacific City (Washington)